

Кассел — місто, штат Вісконсин
 Кассел — переписна місцевість, штат Каліфорнія

Див. також 
 Кассель (значення)
 Кассель (Нор)